The Blues – album nagrany przez B. B. Kinga w 1958. Było to dwupłytowe wydawnictwo, zawierające również poprzednią płytę Singin' the Blues, wydane na nowo na CD w roku 1993 przez Point Blank Records.

Spis utworów 

Albumy bluesowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1958